Taoïstische godin: zie Matsu (godin). 
 Eilandengroep in de Straat van Taiwan: zie Matsu-archipel.